YWS – codice aeroportuale IATA dell'idroscalo di Whistler (Canada)